Miguel Gutiérrez puede referirse a:

 Miguel Gutiérrez (1940 - 2016), escritor peruano.
 Miguel Gutiérrez Ortega (2001), futbolista español.